Sixto Cámara puede referirse a:

 Sixto Sáenz de la Cámara, político y periodista español, nacido en 1825.
 Sixto Cámara Tecedor, matemático español, nacido en 1878.